Bettoni es un apellido de origen italiano que puede referirse a:
 David Bettoni (1971), exfutbolista y entrenador francés.
 Eduardo Bettoni (1990), deportista brasileño.
 Eva Bettoni, actriz del cine mudo y sonoro argentina.
 Patrick Bettoni (1975), futbolista suizo, con ascendencia italiana.

Otros usos 
 Rhagodoca bettoni, especie de arácnido del orden Solifugae de la familia Rhagodidae.